Аврунин — еврейская фамилия, образованная от имени Авраам / Абрам / Аврум.

Известные носители 
 Аврунин, Авраам (1869 — 1957) — израильский лингвист, переводчик, писатель, филолог, преподаватель. Специалист в области грамматики иврита.
 Аврунин, Игорь (1957 — 2020} — рождённый в СССР израильский легкоатлет. Мастер спорта международного класса.

Примечания